Ньяунлеби́н () — город на юге Мьянмы, на территории административного округа Пегу. Входит в состав района .

Географическое положение 
Город находится в южной части провинции, к западу от реки Ситаун, на расстоянии приблизительно 205 километров к юго-юго-востоку (SSE) от столицы страны Нейпьидо. Абсолютная высота — 63 метра над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 1983 года численность населения составляла 55 194 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Мандалай.

Примечания 

Города Мьянмы